Beckum pode referir-se a:

Beckum (Alemanha) - cidade da Alemanha.
Beckum (Holanda) - cidade da Holanda.

Desambiguação